Division 1 – precedente nome della Ligue 1, massimo livello del campionato francese di calcio
 Division 1 – competizione calcistica dell'isola della Riunione
 Division 1 – massimo livello del campionato francese di calcio femminile
 Division 1 – precedente nome del secondo e del terzo livello del campionato svedese di calcio
 Division 1 – terzo livello del campionato svedese di calcio femminile
 Division 1 – massimo livello del campionato belga di pallacanestro femminile
 Division 1 – secondo livello del campionato iraniano di pallacanestro
 Division 1 – massimo livello del campionato francese di pallamano maschile
 Division 1 – massimo livello del campionato francese di pallamano femminile
 J. League Division 1 – precedente nome della J1 League, massimo livello del campionato giapponese di calcio
 Cyprus Basketball Division 1 – massimo livello del campionato cipriota di pallacanestro

Pagine correlate 
 Division I